Змагання зі стрибків у воду з десятиметрової вишки серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 1–2 серпня 2015.

Результати
Попередній раунд розпочався 1 серпня о 10:00. Півфінал пройшов 1 серпня о 15:00. Фінал відбувся 2 серпня о 19:30.

Зеленим позначено фіналістів

Блакитним позначено півфіналістів

Примітки 

вишка, 10 метрів (чоловіки)